Milton es el nombre de varias localidades en los Estados Unidos:

 Milton (pueblo)
 Milton (condado de Saratoga, Nueva York)
 Milton (condado de Ulster, Nueva York)